Dall kan syfta på:

Bobby Dall, amerikansk basist.
Caroline Healey Dall,  amerikansk författare och feminist.
Curtis Bean Dall, amerikansk affärsman och författare.
Cynthia Dall, amerikansk musiker och fotograf.
Ellen Dall, dansk-svensk skådespelare.
John Dall, amerikansk skådespelare.
Karl Dall (1941–2020), tysk komiker, sångare och TV-presentatör.
William Healey Dall, amerikansk naturforskare, zoolog och paleontolog.